Die Abkürzung LNO steht für:

 Liaison officer, siehe Verbindungsoffizier
 Lokale Nahverkehrsorganisation, siehe Lokale Nahverkehrsgesellschaft (Hessen)
 die angolanische Provinz Lunda Norte

LNO